«Протеом человека» (Human Proteome Project, НРР) — международный проект по созданию протеомной карты, включающей все белки, кодируемые геномом человека. Первоочередной задачей проекта является составление протеомных карт основных белков плазмы крови, печени, головного мозга.

История 
Международный проект «Протеом человека» стартовал в сентябре 2010 года в Сиднее, став продолжением проекта «Геном человека». В состав участников проекта «Протеом человека» входят шесть стран-инициаторов: Республика Корея, США, РФ, Швеция, Канада и Иран). По масштабу поставленной проблемы и предполагаемой трудоёмкости работ проект «Протеом человека» оказался значительно более масштабен, чем «Геном человека». В то время, как геном человека состоит из порядка 20 тыс. генов, то количество белков в организме человека за счёт наличия различных белковых протеоформ превышает 2 млн.. Кроме того, в отличие от генома, протеом непрерывно меняется в зависимости от влияния внутриклеточных и внешних факторов, и по сути представляет собой фиксированную во времени совокупность белков в конкретном биологическом объекте и в определённой ситуации.

Методы 
Среди принятых международным сообществом способов исследования протеома, одним из наиболее успешно развивающихся стал хромосомо- или геноцентричный подход, при котором результаты анализа белков картируются на соответствующие им белок-кодирующие гены. Формализация научной задачи за счёт геноцентричного подхода делает её осуществление намного более реалистичной по сравнению с альтернативными подходами (тотальное белковое типирование), позволяя сконцентрировать усилия на белках, кодируемых генами определённой хромосомы, и тем самым разбить проект на отдельные подпроекты — по числу пар хромосом в геноме человека.

См. также 
 Протеомика
 Проект «Геном человека»

Примечания

Литература 
 Дорожная карта «Протеом 18-ой хромосомы человека: геноцентричный подход к идентификации транскриптов, белков и пептидов». Рабочая группа по международному Проекту «Протеом человека» Российское протеомное общество (RHUPO), 2010. 

Геномика
Протеомика